Die World Series 1912 war die zehnte Auflage der modernen World Series, der Finals der Major League Baseball. Es standen sich zum Abschluss der Saison 1912 der Champion der American League, die Boston Red Sox, und die New York Giants, der Meister der National League gegenüber. In einer Best-Of-Seven Serie waren die Boston Red Sox schließlich siegreich.

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 8. Oktober 1912 in den Polo Grounds V, New York City.

WP: Smoky Joe Wood (1-0)  LP: Jeff Tesreau (0-1)

Spiel 2 
Mittwoch, 9. Oktober 1912 im Fenway Park, Boston.

Spiel 3

Spiel 4

Spiel 5

Spiel 6

Spiel 7

Spiel 8

Einzelnachweise 

1912
Baseball 1912
Sportveranstaltung in New York City
Sportveranstaltung in Boston
Boston Red Sox
San Francisco Giants